Karl av Anjou (Charles d'Anjou) kan syfta på:

 Karl I av Anjou (1226-1285)
 Karl II av Anjou (1254-1309)
 Karl IV av Anjou (1414-1472)
 Karl V av Anjou (1436-1481)

Se även
 Karl I av Valois (1270-1325)
 Karl av Durazzo (1323-1348)
 Karl II av Ungern (1345-1386)